Mit  Etto wird bezeichnet 

 Oeliton Araújo dos Santos, ein Fußballspieler
 Etto  (Einheit), ein ostindisches Längenmaß
 Hath, ein indisches Längenmaß